Color Theory — второй студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Soccer Mommy (настоящее имя Софи Эллисон), вышедший 28 февраля 2020 года на лейбле Loma Vista Recordings.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (81 из 100 баллов).

Список композиций 
Все песни написаны Sophie Allison.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Color Theory на Bandcamp
 

Альбомы инди-рока
Альбомы на английском языке